Axel Sandberg kan syfta på:

* Axel Sandberg (1865–1956), svensk godsägare och konstnär
 Axel Sandberg (1866–1927), svensk intendenturofficer, överste
 Axel Sandberg (1881–1953), svensk lantmätare, byråchef